Кафе «Центра́ль» () — популярная венская кофейня, расположенная на улице Херренгассе во Внутреннем Городе. Кафе занимает первый этаж бывшего здания банка и фондовой биржи, которое сегодня называется Дворец Ферстеля в честь своего архитектора Генриха фон Ферстеля.

История 
Кафе открыли в 1876 году братья Пахи. После сноса дворца Дитрихштайна, в котором размещалось кафе «Гринштайдль», в конце XIX века кафе «Централь» превратилось в одно из основных мест, где собирались представители культуры Вены. Постоянными посетителями кофейни были Петер Альтенберг, Теодор Герцль,  Альфред Адлер, Эгон Фридель, Гуго фон Гофмансталь, , Адольф Лоос, Лео Перуц, Роберт Музиль, Стефан Цвейг, Альфред Польгар, Адольф Гитлер и Лев Троцкий. В 1913 году постоянными посетителями заведения были Иосип Броз Тито, Зигмунд Фрейд, Сталин и Владимир Ленин. В кафе регулярно играли в игры Таро семьи Тарок, и  был особенно популярен в период между мировыми войнами.

С октября 1907 года до начала Первой мировой войны в Вене проживал эмигрировавший из России Лев Троцкий. В кафе «Централь» Троцкий был постоянным клиентом и часто играл там в шахматы. Известен исторический анекдот о том, как австрийского политика графа Генриха Клам-Мартиница как-то спросили по поводу возможности революции в России. Политик якобы ответил: «Кто же будет делать революцию? Может, господин Бронштейн из кафе „Централь“?» В 1907—1912 годах по четвергам в кафе «Централь» проходили собрания учёных, также известные как Первый венский кружок или протокружок.

Кафе закрылось по окончании Второй мировой войны. В 1975 году, после ремонта дворца Ферстеля, кафе «Централь» вновь открылось, но уже не во внутреннем дворе здания, а в бывшем помещении ранее размещавшегося во дворце банка. В 1986 году в кофейне был произведен ещё один дорогостоящий ремонт. В настоящее время кафе «Централь» с его литературной историей является туристической достопримечательностью австрийской столицы.

Примечания

Литература 
 Felix Czeike: . Band 1. Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1992, ISBN 978-3-218-00543-2, S. 533.
 Kurt-Jürgen Heering (Hrsg.): Das Wiener Kaffeehaus. Insel, FrankfurtM. 2002, ISBN 3-458-33018-6.
 Ernst Wolfram Marboe (Hrsg.): Café Central. Müller, Wien 1989, ISBN 3-900784-06-X.

Ссылки 
 Сайт заведения
 Кафе «Централь» на сайте wien.info

Компании, основанные в 1876 году
Появились в 1876 году в Австрии
Венские кофейни
Венский кружок
Лев Троцкий
Внутренний Город